L’Istituto di Traduzione Letteraria di Corea (한국문학번역원, Hanguk Munhak Beonyeokwon) nacque ufficialmente sotto questo nome nel marzo 2001, ma originariamente nel 1996 per mano del governo sudcoreano con il nome di Fondo per la Traduzione Letteraria Coreana (Korean Literature Translation Fund) nel 1966. Il suo scopo era e rimane tutt’oggi quello di promuovere la letteratura coreana nel mondo.

Storia 
Il primo presidente del Korean Literature Translation Fund, nato per volere del governo della Repubblica di Corea nel 1996, fu Moon Sang Deuk. Egli dall’anno stesso d’inaugurazione si impegnò nell’incentivare lo studio della produzione letteraria coreana all’estero. Nel 2001 il Fondo con il nuovo presidente Park Hwan-duk non solo cambiò il suo nominativo a Istituto, e dunque nella sigla odierna di LTI (EN: Literature Translation Institute), ma istituì anche premiazioni per gli aspiranti traduttori così da stimolare ancora di più la diffusione della letteratura coreana. Programmi di formazione per figure professionali di traduttori e festival nacquero qualche anno dopo. Dal 2014, grazie i legami dell’associazione con le università nel mondo attive nel campo degli studi di coreanistica, sponsorizza workshop di traduzione.

Visione 
Cosciente della sua responsabilità sociale, l’istituto lavora con la prospettiva rivolta a coloro che usufruiscono e che contribuiscono al loro servizio. In modo tale da consolidare la globalizzazione della letteratura coreana è messa in campo una precisa strategia, prima di introduzione alla produzione letteraria della penisola, poi di continua informazione riguardo a questa, tramite un’avanzata piattaforma online. Con lo scopo di crescere e raggiungere accordi anche con le grandi case editrici estere, centrale è il programma di formazione di traduttori professionali dal coreano alle varie lingue del mondo, anche quelle minoritarie, e il supporto che l’istituto da alle attività di ricerca di queste figure.

Logo 
Il marchio del LTI rappresenta una finestra (colore Pantone 192C) in cui la letteratura coreana e il mondo si incontrano. In qualità infatti di centro diplomatico per la letteratura coreana che promuove scambi reciproci con la letteratura di diversi paesi nel mondo, si prefigge lo scopo di comunicare attraverso questa “finestra” la bellezza e il valore della letteratura coreana ai vicini di tutto il mondo.

Programmi 
LTI Corea finanzia diversi programmi, ognuno specifico nei suoi obbiettivi, creati per promuovere la conoscenza della letteratura coreana all’estero. Tra questi ritroviamo ad esempio il programma che offre a case editrici straniere i mezzi a sostegno della traduzione e della pubblicazione. Riguardo invece alla sua missione informativa, LTI si impegna a fornire informazioni riguardo alla letteratura coreana e alle sue pubblicazioni nel mercato estero dell’editoria. Questo servizio è garantito nella sua precisione grazie ad un continuo aggiornamento delle piattaforme, possibile tramite le avanzate tecnologie contemporanee. Inoltre, LTI apre nel 2007 una libreria al pubblico, che nel 2015 si digitalizza, rendendo tutta una serie di risorse multilingue disponibili anche online e continuando ad espandere la sua collezione: e-books; bibliografie; reports; file audio e video; biografie di vari autori coreani. È la possibilità del contatto diretto con questi stessi autori che l’istituto offre inoltre all’interno dei suoi programmi workshop in associazione con le facoltà di coreanistica nel mondo.

Periodico 
Korea Literature Now (KLN) è una rivista letteraria trimestrale pubblicata dal Korea Institute of Literature Translation, una sussidiaria del Ministero sudcoreano della Cultura, dello Sport e del Turismo, che si assicura di far conoscere la letteratura coreana ad un vasto pubblico. Fondata nel 2008, la rivista è stata riprogettata negli anni e riproposta come KLN dall'edizione estiva del 2016. Il periodico tratta diversi generi nelle sue pubblicazioni, dalle poesie, ai romanzi, interviste, recensioni di libri e saggi.

Accademia per la formazione dei traduttori 
L’Accademia di Traduzione (한국문학번역원, Hangungmunhakbeonyeogwon - Translation Academy) è un istituto che fornisce la possibilità di frequentare programmi di formazione nel campo della traduzione letteraria coreana e delle relative risorse media. Opera con il sostegno dell’LTI e del Ministero per la Cultura, lo Sport e il Turismo della Repubblica di Corea. L’Accademia nacque ufficialmente per mano dell’LTI nel 2008 con l’obbiettivo di crescere i futuri traduttori professionali della letteratura coreana. L’Accademia offre in totale 4 tipi di corsi: un corso base, uno speciale, uno focalizzato sul campo dei media, e infine uno di alta formazione comprensivo anche di diversi seminari. Grazie all’alta qualità della sua offerta, secondo i dati pubblicati sul sito ufficiale dell’istituto, nel 2020 circa un totale di 1100 persone hanno completato il loro percorso in accademia, diventando per la maggior parte traduttori professionali.

Collegamenti esterni 
 

Lingua coreana
Traduttori sudcoreani